Materia (von lateinisch materia = Stoff) bezeichnet:
 ein Grundbegriff der Philosophie, siehe Materie (Philosophie) 
 bei Aristoteles die Urmaterie, siehe Materia prima
 in der Homöopathie ein Heilmittel, siehe Materia medica
 Ursache für eine Krankheit, siehe Materia peccans
 ein Automodell, siehe Daihatsu Coo
 einen Zyklus von Perry Rhodan

Siehe auch:
 ein Rapper, siehe Marteria
 eine Stadt in Süditalien, siehe Matera